Tioga kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tioga (North Dakota)
Tioga (Pennsylvania)
Tioga (Texas)